Andrea Karg (1961) – stilista tedesco
 Anton Karg (1835-1919) – politico austriaco
 Christiane Karg (1980) – soprano tedesco
 Hans Karg (1551-1610) – pittore tedesco
 Johann Friedrich Karg von Bebenburg (1648-1719) – politico tedesco
 Jürgen Karg (1941) – musicista tedesco
 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) – compositore, docente e organista tedesco
 Stefanie Karg (1986) – pallavolista tedesca